David Hennebert (né le  à Amiens en Picardie) est un joueur français de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Après son hockey mineur au club d'Amiens, il part à Gap pour avoir plus de temps de jeu en Ligue Magnus. Après une saison, il intègre l'effectif de Limoges en Division 1. Le club limousin dépose le bilan à la fin de la saison. David Hennebert part alors à Amnéville où il y reste 2 saisons. En 2009, il joue pour Avignon avant de rejoindre Brest la saison suivante, avec l'ambition d'aider le club breton à atteindre la Ligue Magnus.

Carrière internationale
Il a représenté l'Équipe de France de hockey sur glace aux Championnat du monde junior de hockey sur glace 2003 à Almaty au Kazakhstan.

Trophées et honneurs personnels
2003-2004 : Champion de France de Ligue Magnus.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus ||26||0||0||0||2|| - ||-  || - || - || - 
|-
| 2003-2004 ||Gothiques d'Amiens 2 || Division 2 ||11||2||5||7||10||- ||-  || - || - || -
|-
| Championnat de France de hockey sur glace  2003-2004|2003-2004 ||Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus ||16||1||1||2||4|| 9 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2004-2005 ||Gothiques d'Amiens 2 || Division 2 ||8||2||2||4||12||- ||-  || - || - || -
|-
| 2004-2005 ||Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus ||18||0||0||0||4|| 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2005-2006 ||Rapaces de Gap || Ligue Magnus ||7||0||0||0||0|| 5 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| Championnat de France de hockey sur glace  2006-2007|2006-2007 ||Hockey Club de Limoges || Division 1 ||27||5||9||14||70||- ||-  || - || - || -
|-
| 2007-2008 ||Galaxians d'Amnéville || Division 1 ||25||5||16||21||52|| - ||-  || - || - || -
|-
| 2008-2009 ||Galaxians d'Amnéville || Division 1 ||26||3||9||12||58|| - ||-  || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Castors d'Avignon || Division 1 || 25|| 4|| 17|| 21|| 28|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2 
|-
| 2010-2011 || Brest Albatros Hockey || Division 1 ||23||1||9||10||22||6||1||2||3||4 
|-
| 2011-2012 || Brest || Division 1 ||21||0||6||6||16||4||0||0||0||2 
|-
| 2012-2013 || Brest || Division 1 || 26|| 2|| 9|| 11||20 ||6 ||2 ||0 ||2 || 0
|-
| 2013-2014 || Brest || Ligue Magnus  ||26 ||1 ||6 || 7|| 18|| 7|| 0||0 ||0 ||6 
|-
| 2014-2015 || Brest || Ligue Magnus  ||18 ||1 || 0|| 1|| 6|| 5|| 0||1 ||1 ||2 
|-
|colspan="13"|
|-
| 2018-2019 || Brest II || Division 3  ||4 || 4||0 || 4|| 2||- ||-  || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Brest || Division 1  ||8 ||0 ||0 ||0 ||2 || 9|| 0||0 ||0 ||16 
|-
| 2019-2020 || Brest II || Division 3  || 3 || 0||1 ||1 ||2 ||- ||-  || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Brest || Division 1  || 1 || 0|| 0|| 0|| 0||- ||-  || - || - || - 
|-
| 2020-2021 || Brest II || Division 3  || 2 || 0||1 ||1 ||4 ||- ||-  || - || - || -

Au niveau international

|2003||  - 20 ans|| Championnat du monde junior Div.I||5||0||0||0||2 ||  place de Division I

Références

Voir aussi

Naissance en février 1984
Naissance à Amiens
Sportif né en Picardie
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur du Brest Albatros Hockey
Défenseur de hockey sur glace